

Település

Egyesült Királyság
 Carlisle (Cumbria)
 The City of Carlisle

Ausztrália
 Carlisle (Nyugat-Ausztrália)

Kanada
 Carlisle (Edmonton, Alberta)
 Carlisle (Hamilton, Ontario)
 Carlisle, (Middlesex megye, Ontario)
 New Carlisle (Québec)

USA
 Carlisle (Arkansas)
 Carlisle (Dél-Karolina)
 Carlisle (Indiana)
 Carlisle (Iowa)
 Carlisle (Kentucky)
 Carlisle (Louisiana)
 Carlisle (Massachusetts)
 Carlisle (Minnesota)
 Carlisle (Nebraska)
 Carlisle (New York)
 Carlisle (Ohio)
 Carlisle (Noble megye, Ohio)
 Carlisle (Pennsylvania)
 Carlisle (Texas)
 Carlisle megye
 New Carlisle (Indiana)
 New Carlisle (Ohio)

Kapcsolódó szócikkek 
 New Carlisle (egyértelműsítő lap)
 Carlyle (egyértelműsítő lap)